Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2013 war die 15. Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 17. bis 22. September 2013 in Jakutsk statt.

Weltmeister wurde zum ersten Mal der Russe Nikita Liwada, der im Finale seinen Landsmann Alexander Banny mit 9:5 besiegte. Den dritten Platz belegten Jewhen Nowossad und Andrej Hluschanin. Titelverteidiger war der Russe Wladislaw Osminin, der in der Runde der letzten 32 gegen Liwada ausschied.

Modus 
Die 115 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Gespielt wurde zunächst auf sieben Gewinnspiele, ab dem Viertelfinale auf acht und im Endspiel auf neun Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Runde 3 bis Finale

Einzelnachweise 

2013
Billardveranstaltung 2013
Jakutsk
Billardturnier in Russland
Sport (Sacha)